Тоттенхэм Хотспур:
 «Тоттенхэм Хотспур» — гоночная команда.
 «Тоттенхэм Хотспур» — английский футбольный клуб из Лондона.
  — женский футбольный клуб из Лондона.
 «Тоттенхэм Хотспур» — стадион в Лондоне.